
Termin -{PGK}- ima više značenja.
 Fosfoglicerat kinaza, enzim
 Papuanska kina, valuta